Yatai peut faire référence à :
 yatai, un stand ambulant de restauration en plein air au Japon ;
 Changchun Yatai, un club de football chinois basé à Changchun.